

Localidades

Syracuse (Indiana)
Syracuse (Kansas)
Syracuse (Missouri)
Syracuse (Nebraska)
Syracuse (Nova Iorque)
Syracuse (Ohio)
Syracuse (Utah)

Outros
 Universidade de Syracuse
 Diocese de Syracuse

Ver também
 Siracusa

Desambiguações de topônimos